Le feng shui est une croyance mystique chinoise selon laquelle l'environnement peut influer sur la circulation de l'énergie vitale (le qi) ; c'est une sorte de géomancie.

Feng Shui est un jeu de rôle.